In 1929/30 werd het derde voetbalkampioenschap Main-Hessen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. 

Eintracht Frankfurt werd kampioen van de groep Main en Wormatia Worms van de groep Hessen. Beide clubs plaatsten zich voor de Zuid-Duitse eindronde. Worms werd zevende terwijl Frankfurt de titel veroverde. De nummers twee en drie van elke groep plaatsten zich voor de eindronde voor niet-kampioenen. Hier kon FSV Frankfurt groepswinnaar worden en beet in de wedstrijd voor het derde eindrondeticket voor het derde jaar op rij zijn tanden stuk op een Beierse club, nu 1. FC Nürnberg. 

In de eindronde om de landstitel versloeg Eintracht Frankfurt VfL Benrath en verloor dan van Kieler SVgg Holstein 1900.

Bezirksliga

Main

Play-off tweede plaats

Hessen

Kreisliga

Kreisliga Main
Uit de Kreisliga Main is enkel bekend dat FC Viktoria Urberacht naar de promotie-eindronde afgevaardigd werd.

Kreisliga Starkenburgia
Uit de Kreisliga Starkenburgia is enkel bekend dat SV Rot-Weiß Walldorf naar de promotie-eindronde afgevaardigd werd.

Rhein-Main

Promotie-eindronde

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Main-Hessen
Main-Hessen